Es la primera edición desde 2011

Andrey Kuznetsov derrotó en la final a Daniel Muñoz de la Nava.

Cabezas de serie 

  Daniel Muñoz de la Nava (Finalista)
 ''' Andrey Kuznetsov (Campeón)
  Kenny de Schepper (Cuartos de final)
  Carlos Berlocq ''(Primera ronda)

<ol start=5>
  Andrej Martin ''(Segunda ronda)
  Hans Podlipnik-Castillo ''(Segunda ronda)
  Roberto Carballés Baena ''(Primera ronda)
  Filippo Volandri ''(Primera ronda, retiro)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Manerbio 2015